Joconde (de l'italien « gioconda » : joyeuse) est un nom propre qui peut désigner :

Histoire 

 La Joconde ou Portrait de Mona Lisa, célèbre tableau de Léonard de Vinci, achevé en 1506 et exposé au musée du Louvre ;
 Joconde d'Aoste, évêque d'Aoste ayant vécu au début du  ;
 Joconde de Bologne ou Jucundus, évêque de Bologne (Lombardie) mort en 485 ; saint chrétien fêté le 14 novembre
 Joconde, opéra français de Nicolas Isouard créé en 1814.
 Joconde est une nouvelle de Jean de La Fontaine, publiée dans ses Contes et nouvelles en vers en 1665.

Divers 
 Joconde, base de données gérée par le Ministère de la Culture français répertoriant les collections des musées français.

Voir aussi 
La Gioconda, opéra en quatre actes d'Amilcare Ponchielli d'après Victor Hugo, créé en 1876.
 Le biscuit Joconde en pâtisserie.

Références